Niederhoffer ist der Familienname folgender Personen:

 Galt Niederhoffer (* 1976), US-amerikanische Drehbuchautorin, Filmproduzentin, Regisseurin und Schriftstellerin
 Roy Niederhoffer (* 1966), US-amerikanischer Hedge-Fonds-Manager
 Victor Niederhoffer (* 1943), US-amerikanischer Hedge-Fonds-Manager und Autor